Пурпурен цвят може да се отнася за:

 Пурпур, цвят
 Пурпурен цвят, роман от Алис Уокър, публикуван през 1982 година
 Пурпурен цвят, филм на Стивън Спилбърг от 1985 година